Poxdorf (Königsfeld), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
 Poxdorf (Opper-Franken), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
 Poxdorf (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen